Nume purtat de o dinastie de oameni de știință germani :

 Johann Georg Gmelin (1709-1755), chimist și botanist ;
 Samuel Gottlieb Gmelin (1744-1774), medic, naturalist și explorator, nepotul lui Johann Georg Gmelin ;
 Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), naturalist și chimist, tatăl lui Leopold Gmelin ;
 Leopold Gmelin (1788-1853), chimist, fiul lui Johann Friedrich Gmelin ;
 Christian Gmelin (1792-1860), chimist.